Le doci est un personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1. Il est joué par l'acteur anglais Julian Sands.

Dans la galaxie des Oris, le doci est le chef des prêcheurs : c'est le premier représentant des Oris sur le "plan d'existence terrien" (voir Stargate) et on peut donc penser qu'il possède à ce titre les plus grands pouvoirs qu'ont voulu donner les Oris à un humain, car on explique clairement que les réels pouvoirs des Oris sont bien plus importants : ils refusent d'en donner davantage aux humains par égoïsme (peut-être aussi par peur d'une rébellion).
Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 9x03 — Le Livre des Origines, où il rencontre Daniel Jackson et lui révèle la doctrine des Oris.

Aspect physique 
Le doci est reconnaissable par sa tenue spécifique, un collier se prolongeant en deux ailettes qui représente le symbole des Oris, et des traits plus marqués que les autres prêcheurs, au point que des symboles se forment sur sa peau.

Lorsque les Oris ont besoin d'intervenir directement sur notre plan d'existence, ils prennent possession du corps du doci. Une flamme apparaît alors dans ses yeux. C'est une symbolique récurrente de la possession, qu'on peut également observer chez les Goa'ulds, dans la même série.

Ori

en:Ori (Stargate)#Priors